Personen
 Auguste Lambiotte (1862-1920), Belgisch politicus
 Maria Lambiotte (1872-1930), Belgisch kunstschilder en tekenaar
 Fortuné Lambiotte (1920-2003), Belgisch politicus
 Gaël Lambiotte (1974), Belgisch danser

Overige
 Auguste Lambiottestraat, straat in Schaarbeek

Belgische achternaam